Bada kan syfta på:

 Bada – omgiven av vatten
 Bada (operativsystem) – ett operativsystem för mobiltelefoner
 Bada' – enligt shiamuslimsk terminologi syftar det på att öden kan ändras

Geografi

Kina 

 Bada (socken), Tibet,

Sverige

 Bada, Torsby kommun – en småort
 Bada bruk

Robotskapade Kinaförgreningar